6e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
VIe Legerkorps (Duitse Keizerrijk) - Duitse legereenheid